Osoby o tym nazwisku:
 Józef Michał Bazewicz – polski kartograf i publicysta
 Mieczysław Bazewicz – polski inżynier